Antonio Román puede referirse a:

Antonio Fernández-Román (1911-1989), director de cine español.
Antonio Román Jasanada (1965-), alcalde de Guadalajara (España).